Andrés Prieto Albert (Alacant, 1993), futbolista valencià que juga la posició de porter 
 Andrés Prieto Urrejola (Santiago de Xile, 1928), futbolista xilè de la dècada de 1950 i entrenador 
 Antonio Prieto y Vives (Mallorca, ? - Madrid, 1939), enginyer i numismàtic mallorquí, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història
 Carlos Prieto Martos
 Casimir Prieto Valdés
 Casto Prieto Carrasco
 Celestí Prieto Rodríguez
 David Prieto Gálvez (Sevilla, 1983), futbolista 
 Eduardo Prieto Iglesias (Pamplona, Navarra 1981), àrbitre de la Primera divisió espanyola de futbol
 Francesc Prieto i Caules
 Gregorio Prieto
 Imma Prieto
 Indalecio Prieto
 Javier Prieto Castro
 José Miguel Prieto Castillo (Albacete, 1971), futbolista castellanomanxec que ocupava posició de defensa 
 José Joaquín Prieto Vial (Concepción, 1786 - Santiago de Xile, 1854), president de la república
 Juan Prieto Sánchez (Barcelona, 1981), raper 
 Juan Manuel Prieto Velasco (Madrid, 1971), futbolista que jugava de davanter 
 Julián Prieto (Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, 1765 - Pamplona, 1844), organista, cantant i compositor espanyol 
 Julio Prieto Martín (Madrid, 1960), futbolista madrileny que ocupava la posició de defensa 
 Luis Beltrán Prieto Figueroa (La Asunción, Nueva Esparta, 1902), educador i polític veneçolà 
 Luis Prieto Zalbidegoitia
 Miguel Prieto Anguita (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1907 - Mèxic D.F., 1956), pintor i dissenyador gràfic espanyol
 Manolo Prieto (El Puerto de Santa María, Cadis, 1912 -Madrid, 1991), pintor i dibuixant espanyol 
 Pep Prieto (Girona, 1976), escriptor i crític de cinema català 
 Rafael Prieto i Caules (Maó, 1834 - Madrid, 1913), polític republicà menorquí, diputat a les Corts espanyoles durant el sexenni democràtic 
 Ramón Prieto Bances
 Xabier Prieto Argarate o Xabi Prieto (Sant Sebastià, 1983), futbolista basc que ocupa la posició de migcampista